Outlaw Country (2012), een film uit 2012
 Outlaw (country), ook wel progressieve country, een countrymuziekstijl die zijn hoogtij had in de jaren zeventig
 Outlaw Country (Sirius XM), een Canadees radiostation met outlaw-countrymuziek